Kremen steht für:

Geografische Objekte
 Kremen (Bansko), Bergdorf in der Gemeinde Bansko, im bulgarischen Oblast Blagoewgrad 
 Kremen (Kirkowo), Dorf in der Gemeinde Kirkowo im bulgarischen Oblast Kardschali 
 Kremen (Krško), Ortsteil der Gemeinde Krško in der slowenischen Region Unterkrain 
 Kremen (Berg, Montenegro) (1366 m), Berg in der Gemeinde Bijelo Polje in Montenegro 
 Kremen (Berg, Serbien) (444 m), Berg bei Ćuprija in Serbien 

Namensträger
 Claire Kremen (* 1961), Ökologin, Biologin und Hochschullehrerin
 Ilona Kramen (* 1994), weißrussische Tennisspielerin
 Michal Křemen (* 1981), tschechischer Basketball-Nationalspieler